When Everything Breaks Open — дебютный альбом американского певца Мэтта Морриса, выпущенный 12 января 2010 года. Альбом записан в Остине, Техас и Лос-Анджелесе, Калифорния. Продюсерами являются Чарли Секстон и Джастин Тимберлейк.

Список композиций 
 "Don't You Dare" – 4:45
 "Money" (feat. Justin Timberlake) – 3:53
 "Love" – 4:41
 "Bloodline" – 5:44
 "Live Forever" – 4:17
 "The Un-American" – 4:35
 "Let It Go" – 3:57
 "You Do It For Me" – 4:16
 "Just Before The Morning" – 3:37
 "In This House" – 4:36
 "Forgiveness" – 5:13
 "Someone to Love You" – 6:01
 "Eternity" – 7:53
 "100,000 Strong" (Bonus Track) – 5:45

Чарты

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100126090402/http://mattmorris.net/index.html

Альбомы 2010 года
Дебютные альбомы 2010 года